Die 25. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1987) fand vom 3. bis 14. Juni 1987 in Piräus statt. Europameister wurde Gastgeber Griechenland, das trotz zweier Niederlagen in der offensichtlich stärkeren Vorrundengruppe A den erstmaligen Titelgewinn feiern konnte. Mit ihrem Finalsieg in der Verlängerung gelang den Griechen eine Revanche gegen den Titelverteidiger UdSSR, der damit einen neuerlichen Gesamtsieg knapp verpasste. Die Bronze-Medaille gewann Jugoslawien. Ausgetragen wurde das Turnier im Stadion des Friedens und der Freundschaft, welches erst zwei Jahre zuvor eröffnet worden war.

Der Titelgewinn Griechenlands löste eine Basketballeuphorie im Land aus, was, sowohl auf Club- als auch auf nationaler Ebene, zu einer Vielzahl weiterer Erfolge führte.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften im Stadion des Friedens und der Freundschaft ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.

Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale und hatten EM-Platz 8 bereits sicher, die restlichen Mannschaften spielten in der Finalrunde um EM-Platz 9.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Platz 9 bis 12 
Die jeweils Fünft- und Sechstplatzierten der beiden Vorrundengruppen spielten um EM-Platz 9. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Viertelfinale 
Die ersten vier Mannschaften jeder Vorrundengruppe spielten um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.

Platz 5 bis 8 
Die im Viertelfinale ausgeschiedenen Mannschaften spielten um EM-Platz 5.

Kleines Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Platz 1 bis 4 
Die im Viertelfinale siegreichen Mannschaften spielten um den Europameistertitel.
Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Ehrungen 
Zum besten Spieler des Turniers (MVP) wurde der Grieche Nikos Galis gewählt, der auch Topscorer des Turniers war.

Neben Galis wurden Šarūnas Marčiulionis, Alexander Volkov, Andrés Jiménez und Panagiotis Fasoulas ins All-Tournament-Team gewählt.

Siehe auch 
 Basketball
 Basketball-Europameisterschaft

Weblinks 
 FIBA Europe Infos (englisch)

Einzelnachweise 

Basketballveranstaltung 1987
1987
Sportveranstaltung in Athen
Europameisterschaft 1987